Le championnat de France amateur de football 1957-1958 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par l'US Quevilly qui bat en finale le FC Mulhouse.

Groupe Nord 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Sud Est 

|}

Groupe Sud-Ouest 

|}

Phase finale

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1957-1958
 Championnat de France de football D2 1957-1958
 Coupe de France de football 1957-1958

Notes et références 

1957-1958
Football amateur 1957-1958
Football amateur 1957-1958
Football en France en 1957
Football en France en 1958